Robert Pilger kan syfta på:

* Robert Pilger (1835–1906), tysk filolog och pedagog
 Robert Pilger (1876–1953), tysk botaniker